Восьмая улица — название улиц; входит в состав названия станций метро:
 Восьмая улица Соколиной Горы — улица в Восточном Административном Округе города Москвы.
 Восьмая улица – Нью-Йоркский университет — станция Нью-Йоркского метрополитена, расположенная на линии BMT Broadway Line в Манхэттене, в округе Гринвич-Виллидж, на пересечении Бродвея с 8-й улицей.
 Уэст Восьмая улица – Нью-Йоркский аквариум — станция Нью-Йоркского метрополитена на линиях Калвер и Брайтон.

См. также 
 Восьмая авеню (значения)